Helenenberg bezeichnet

 Magdalensberg (Berg), einem Berg in Kärnten, Österreich
 Helenenberg (Welschbillig), einem Ortsteil von Welschbillig im Landkreis Trier-Saarburg, Deutschland
 Oberdorf-Helenenberg, einen Stadtteilbezirk von Witten, Deutschland